Ариа́дна Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Ариадна Ивановна (1932—2015) — советский лингвист, доктор наук, профессор.
 Кузнецова, Ариадна Николаевна (1935—2022) — актриса, режиссёр-педагог.